Numídia, regió del nord d'Àfrica al llarg de la costa entre Mauretània i la zona d'influència de Cartago, convertida en temps dels romans en la província d'Àfrica
 Numídia (província romana), província establerta per l'annexió del Regne de Numídia l'any 46 aC
 Numidia (Pennsilvània), concentració de població designada pel cens a l'estat de Pennsilvània (EUA)
 Numídia Cirtense, província romana creada per la divisió de la província de Numídia a principis del segle IV al nord de la Numídia Miliciana
 Numídia Miliciana, província romana creada per la divisió de la província de Numídia a principis del segle IV al sud de la Numídia Cirtense
 Regne de Numídia, estat independent i després client de Roma, a la regió coneguda per Numídia 
 Regne de Numídia Occidental, regne de la regió de Numídia, sorgit per la unió de les tribus del territori després de la Primera Guerra Púnica 
 Regne de Numídia Oriental, divisió de la regió de Numídia, sorgida per la unió de les tribus del territori després de la Primera Guerra Púnica